Alstom Konstal — компанія, що базується в Хожуві, Польща.
Виробляє залізничний рухомий склад, зокрема вагони метро і трамваї, а також компоненти для поїздів.
В 1864 році заводи були створені у складі , а в 1917 році вони були виокремлені з її структур як окреме підприємство.
Під час Другої світової війни завод належав концерну Reichswerke Hermann Göring і працював для потреб армії Третього рейху, тоді як за часів Польської Народної Республіки, як завод по виготовленню металоконструкцій Konstal у Хожуві, він був основним постачальником трамваїв для всієї країни, а також рухомий склад і різні види металоконструкцій для Польщі та інших країн.
В 1995 році акції компанії були викуплені Linke-Hofmann-Busch, що належить французькому концерну Alsthom.
В 1997 році компанію викупив цей концерн, а через рік, одночасно зі зміною назви на Alstom, польська фабрика здобула нинішню назву.

Продукція 
Заводи Alstom Konstal у Хожуві, окрім офісу у Варшаві, є єдиним польським представником транспортної частини концерну Alstom.
Завод є одним з найбільших виробників, що постачають залізничний транспорт у Європі. Він займається виробництвом, серед іншого:

 Вагони метро від серії Metropolis,
 Трамваї серії Citadis,
 Компоненти для вагонів серій Coradia і Coradia LINT

Трамваї

Вагони метро

Залізничні вагони

Вантажні вагони

Шахтні локомотиви

Мости

Примітки

Бібліографія

Посилання 
 Zdjęcia przedstawiające hale produkcyjne zakładów Alstom Konstal w 2007
 Zdjęcia przedstawiające hale produkcyjne zakładów Alstom Konstal w 2010 (cz. 1)
 Zdjęcia przedstawiające hale produkcyjne zakładów Alstom Konstal w 2010 (cz. 2)
 Archiwalna strona Alstomu

Підприємства залізничного машинобудування
Машинобудівні підприємства Польщі
Alstom
Konstal